Hermann Hilmer ist der Name folgender Personen:

* Hermann Hilmer (Pastor) (Heinrich Christian Hermann Hilmer; 1841–1916), evangelischer Theologe und Pfarrer
 Hermann Hilmer (Anglist) (vor 1883–1914), deutscher Anglist mit Hauptwirkungsort in Goslar